Первая Профессиональная лига Алжира 2008/2009 () — 45-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2008/09 на сайте worldfootball.net 
 Сезон 2008/09 на сайте goalzz.com 

2008/2009
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2008 году
Спорт в Алжире в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009